Martina Kubičíková era la detentrice del titolo dal 2009, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Synot Tip Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jana Čepelová che ha battuto in finale Bibiane Schoofs 7–6(8–6), 6–4.

Teste di serie

  Sandra Záhlavová (semifinali)
  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)
  Bibiane Schoofs (finale)
  Anna Remondina (secondo turno)

 Audrey Bergot (primo turno)
 Ioana Raluca Olaru (primo turno)
 Nikola Hofmanová (primo turno)
 Tadeja Majerič (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Synot Tip Open 2011